Веретільницеподібні (Anguimorpha)  — підряд плазунів з ряду Лускатих. Включає майже 200 видів..

Опис 
Більшість веретільницеподібних мають типову форму ящірки. Але є й видовжені форми з атрофованими ногами, а також змієподібні безногі види. Усі веретільницеподібні мають тверді, не порожнисті біля основи зуби. Нові зуби ростуть по черзі, тобто між старими зубами, а не нижче. Язик складкою розділений на передній і задній відділи.

Розповсюдження 
Мешкають в Азії, Європі, Африці, Австралії, Південній, Північній і Центральній Америці. Усі представники підряду, що проживають у Європі належать до родини Anguidae.

Родини 
Кладограма:

Примітки

Джерела 
 Біологія: Навч. посіб. / А. О. Слюсарєв, О. В. Самсонов, В.М.Мухін та ін.; За ред. та пер. з рос. В. О. Мотузного. — 3—є вид., випр. і допов. — К.: Вища шк., 2002. — 622 с.
 Словник-довідник із зоології. – К., 2002.

Лускаті